W Rumunii
 Tamași – gmina w okręgu Bacău
 Tamași – wieś w okręgu Bacău, w gminie Tamași
 Tamași – wieś w okręgu Ilfov, w gminie Corbeanca